A Veiguiña puede referirse a:

 A Veiguiña (Baleira), lugar de la parroquia de Fonteo, concello de Baleira.
 A Veiguiña (Quiroga), lugar da parroquia de O Hospital, concello de Quiroga.
 A Veiguiña (Ribadumia), lugar de la parroquia de Barrantes, concello de Ribadumia.
 A Veiguiña (Riós), lugar de la parroquia de Trasestrada, concello de Riós.
 A Veiguiña (Requeixo), lugar de la parroquia de Requeixo, concello de Sarria.
 A Veiguiña (Vilar de Sarria), lugar de la parroquia de Vilar de Sarria, concello de Sarria.
 A Veiguiña (Alcabre), lugar de la parroquia de Alcabre, concello de Vigo.
 A Veiguiña (Matamá), lugar de la parroquia de Matamá, concello de Vigo.
 A Veiguiña (Villarino de Conso), lugar de la parroquia de Conso, concello de Villarino de Conso.